Ferran Maria de Baviera (Madrid, 10 de maig de 1884 - Madrid, 1958) fou príncep de Baviera. Era fill del príncep Lluís de Baviera i de la infanta Maria de la Pau d'Espanya. Leopold era net per via paterna del príncep Adalbert de Baviera i de la infanta Amàlia d'Espanya mentre que per via materna ho era de la reina Isabel II d'Espanya i del príncep consort Francesc d'Assís d'Espanya. El dia 12 de gener de 1906 contragué núpcies al Palau Reial de Madrid amb la infanta Maria Teresa d'Espanya, filla del rei Alfons XII d'Espanya i de l'arxiduquessa Maria Cristina d'Habsburg-Lorena. La parella tingué quatre fills:
 SAR l'infant Lluís Alfons d'Espanya, nat a Madrid el 1906 i mort a Madrid el 1938.
 SAR l'infant Josep Eugeni d'Espanya, nat a Madrid el 1909 i mort a Madrid el 1966. Es casà a Urrugene el 1933 amb Maria de la Asunción Solange Mesia y de Lesseps.
 SAR la infanta Maria de la Mercè d'Espanya, nada a Madrid el 1911 i morta a Madrid el 1953. Es casà a Sant Sebastià el 1946 amb el príncep Irakli Bragation-Moukhransky.
 SAR la infanta Maria del Pilar d'Espanya, nada el 1912 a Madrid i morta quatre anys després.

L'any 1912 la infanta Maria Teresa moria a conseqüència del part de la infanta Maria Pilar.

Referències 

Infants d'Espanya
Nobles madrilenys
Gran Creu de l'orde d'Isabel la Catòlica
Cavallers del Toisó d'Or
Morts a Madrid
Gran Creu de l'Orde de Carles III
Polítics madrilenys